Nadel steht für:

 Nadel, Gegenstand, Werkzeug oder Instrument mit einem spitzen Ende, z. B. Stecknadel, Häkelnadel, Injektionsnadel
 Nadel, Blätter von Nadelbäumen
 Nadel, Teil eines Plattenspielersystems; siehe Tonabnehmer
 Nadel, eine turnerische Übung im Voltigiersport; siehe Standwaage
 Nadel, Einzelelement eines Nadelwehrs für die Wasserstands und Strömungsgeschwindigkeitsregulierung

Nadel steht im weiteren Sinn oder als Kurzform für:

 Felsnadel, einzeln und isoliert von anderen Felsen oder Felsengruppen stehender Fels, der eine spitze Form aufweist.
 Seenadeln, Familie relativ kleiner und gut getarnter, schlanker Knochenfische
 den Wälzkörper in einem Nadellager

Nadel ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Nadel (1878–1943), deutsch-jüdischer Dichter, Übersetzer, bildender Künstler, Komponist und Dirigent
 Arthur H. Nadel (1921–1990), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmeditor
 Barbara Nadel, britische Schriftstellerin
 Lynn Nadel (* 1942), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Nicole Nadel (* 2000), israelische Tennisspielerin
 Siegfried Ferdinand Nadel (1903–1956; auch Siegfried Frederick Nadel oder Fred Nadel), britischer Musikwissenschaftler, Psychologe und Sozialanthropologe

Siehe auch:
 Die Nadel
 Nadelstich